Эмине Султан:
 Эмине Хатун (ум. 1449) — жена султана Мехмеда I, мать султана Мурада II.
 Эмине Гюльбахар Хатун (1432—1492) — супруга Мехмеда II, приемная мать Баязида II.
 Эмине Михришах Султан (ум. 1732) — жена султана Ахмеда III, мать султана Мустафы III.
 Эмине Назикеда Кадын Эфенди (1861—1941) — супруга последнего османского султана Мехмеда Вахидеддина.
 Эмине Султан (1874—1920) — дочь османского султана Абдул-Азиза от его жены Несрин Кадын-эфенди.